Monsorno ist der Name von

 Johann Maria Monsorno	(1768–1836), italienischer Maler
 Nicole Monsorno (* 2000), italienische Skilangläuferin